Die Abkürzung GGW steht für:
 Deutsche Gesellschaft für Geowissenschaften
 Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft
 Gesellschaft für Geschichte des Weines
 Gleichgewicht, eine wissenschaftliche Systembeschreibung
 Great Green Wall siehe Afrikas Grüne Mauer im Sahel
 das Gauß-Gymnasium Worms
 Gemeindegründungswerk, eine freikirchliche Initiative ("Partner für Gemeindegründung") 

GGw steht für:
 Gattung schmalspuriger sächsischer gedeckter Güterwagen

Ggw steht für:
 Gegenwart, auch ggw. für gegenwärtig, den Zeitabschnitt zwischen der Vergangenheit und der Zukunft

GGW